Nederlandse Taal en Cultuur, zie Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland.
 Negatieve temperatuur-coëfficiënt, van bijvoorbeeld een NTC-weerstand.
 Nieuwe Tilburgsche Courant, één van de voorgangers van het huidige Brabants Dagblad.
 Novio Tech Campus, een innovatie campus in Nijmegen op het gebied van life sciences en semiconductors.